Entomologia:
 Vespa (gènere), gènere d'insectes himenòpters de la família del vèspids.
 Vespes, nom comú donat a diversos insectes himenòpters, principalment de la família dels vèspids (subfamílies vespins, polistins, etc.), però també dels escòlids i dels crabrònids.
 Automoció:
 Vespa (moto), un model d'escúter.
 Vespa 400, un model de microcotxe.
 Astronomia:
 Vespa (6062), un asteroide amb el número de catàleg 6062.
 Toponímia:
 La Vespa, dena del municipi de Morella.